|-
|(53251)||1999 EV3|| align=right|15,1|| align=right|2,980|| align=right|0,061|| align=right|9,65|| align=right|5,145||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53252)||1999 EY4|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,202|| align=right|9,92|| align=right|4,609||MBA||13. marec 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(53253)||1999 EV5|| align=right|14,6|| align=right|2,676|| align=right|0,074|| align=right|2,49|| align=right|4,376||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(53254)||1999 ES10|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,016|| align=right|9,61|| align=right|5,117||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53255)||1999 EE11|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,047|| align=right|8,69|| align=right|5,716||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53256)||1999 FD|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,191|| align=right|5,57|| align=right|4,119||MBA||16. marec 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(53257)||1999 FF|| align=right|14,5|| align=right|2,936|| align=right|0,108|| align=right|2,32|| align=right|5,030||MBA||16. marec 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(53258)||1999 FN|| align=right|14,3|| align=right|2,680|| align=right|0,118|| align=right|13,34|| align=right|4,387||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53259)||1999 FQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,065|| align=right|9,81|| align=right|5,174||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53260)||1999 FX1|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,110|| align=right|4,58|| align=right|5,527||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53261)||1999 FR4|| align=right|15,1|| align=right|2,912|| align=right|0,056|| align=right|2,00|| align=right|4,968||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53262)||1999 FE6|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,205|| align=right|2,81|| align=right|4,033||MBA||16. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(53263)||1999 FW6|| align=right|14,2|| align=right|3,044|| align=right|0,121|| align=right|9,19|| align=right|5,311||MBA||25. marec 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(53264)||1999 FL8|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,125|| align=right|15,99|| align=right|4,148||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53265)||1999 FB11|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,053|| align=right|11,11|| align=right|5,197||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53266)||1999 FY11|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,172|| align=right|1,35|| align=right|5,288||MBA||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53267)||1999 FP17|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,075|| align=right|1,33|| align=right|4,305||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53268)||1999 FU18|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,146|| align=right|4,87|| align=right|5,373||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53269)||1999 FY18|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,229|| align=right|4,27|| align=right|4,368||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53270)||1999 FR22|| align=right|14,3|| align=right|2,578|| align=right|0,006|| align=right|1,23|| align=right|4,139||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53271)||1999 FJ24|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,224|| align=right|12,84|| align=right|4,393||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53272)||1999 FK24|| align=right|14,1|| align=right|3,188|| align=right|0,261|| align=right|13,20|| align=right|5,691||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53273)||1999 FZ24|| align=right|13,8|| align=right|3,004|| align=right|0,065|| align=right|10,71|| align=right|5,206||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53274)||1999 FH25|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,095|| align=right|6,05|| align=right|4,015||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53275)||1999 FN31|| align=right|13,9|| align=right|2,863|| align=right|0,058|| align=right|6,59|| align=right|4,842||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53276)||1999 FO32|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,088|| align=right|9,44|| align=right|4,320||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53277)||1999 FU32|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,024|| align=right|8,21|| align=right|4,123||MBA||24. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53278)||1999 FH33|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,173|| align=right|8,04|| align=right|4,669||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53279)||1999 FJ33|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,103|| align=right|4,16|| align=right|4,411||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53280)||1999 FN33|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,033|| align=right|5,64|| align=right|4,422||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53281)||1999 FS33|| align=right|14,2|| align=right|2,673|| align=right|0,163|| align=right|9,50|| align=right|4,368||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53282)||1999 FT34|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,161|| align=right|1,52|| align=right|4,204||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53283)||1999 FG42|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,096|| align=right|4,97|| align=right|4,394||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53284)||1999 FK47|| align=right|14,2|| align=right|2,558|| align=right|0,213|| align=right|6,98|| align=right|4,090||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|53285 Mojmír||1999 FM53|| align=right|14,9|| align=right|2,918|| align=right|0,120|| align=right|2,71|| align=right|4,984||MBA||24. marec 1999||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(53286)||1999 FH57|| align=right|13,8|| align=right|2,611|| align=right|0,104|| align=right|14,61|| align=right|4,219||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53287)||1999 GR|| align=right|14,0|| align=right|3,029|| align=right|0,080|| align=right|8,97|| align=right|5,271||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53288)||1999 GO1|| align=right|14,4|| align=right|2,835|| align=right|0,031|| align=right|1,22|| align=right|4,772||MBA||6. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53289)||1999 GD5|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,186|| align=right|7,10|| align=right|4,081||MBA||7. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(53290)||1999 GY8|| align=right|14,6|| align=right|2,879|| align=right|0,057|| align=right|4,74|| align=right|4,883||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53291)||1999 GQ10|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,151|| align=right|0,29|| align=right|5,508||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53292)||1999 GY10|| align=right|14,8|| align=right|3,183|| align=right|0,142|| align=right|2,02|| align=right|5,679||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53293)||1999 GA14|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,100|| align=right|1,38|| align=right|5,439||MBA||14. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53294)||1999 GS16|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,093|| align=right|9,33|| align=right|4,615||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53295)||1999 GX20|| align=right|13,7|| align=right|2,539|| align=right|0,156|| align=right|16,13|| align=right|4,045||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53296)||1999 GJ23|| align=right|14,8|| align=right|2,705|| align=right|0,101|| align=right|3,29|| align=right|4,449||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53297)||1999 GR23|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,216|| align=right|3,10|| align=right|4,289||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53298)||1999 GF25|| align=right|13,5|| align=right|2,899|| align=right|0,010|| align=right|3,21|| align=right|4,936||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53299)||1999 GJ26|| align=right|14,7|| align=right|2,832|| align=right|0,020|| align=right|2,75|| align=right|4,764||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53300)||1999 GD31|| align=right|15,1|| align=right|2,994|| align=right|0,249|| align=right|2,90|| align=right|5,179||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53301)||1999 GL34|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,203|| align=right|3,51|| align=right|4,145||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53302)||1999 GZ34|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,082|| align=right|15,21|| align=right|4,188||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53303)||1999 GF45|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,042|| align=right|10,69|| align=right|5,464||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53304)||1999 GQ47|| align=right|13,9|| align=right|2,636|| align=right|0,140|| align=right|12,03|| align=right|4,280||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53305)||1999 GQ53|| align=right|13,9|| align=right|2,666|| align=right|0,109|| align=right|7,73|| align=right|4,352||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53306)||1999 HA3|| align=right|14,2|| align=right|2,977|| align=right|0,058|| align=right|11,24|| align=right|5,136||MBA||24. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53307)||1999 HC8|| align=right|14,3|| align=right|2,567|| align=right|0,102|| align=right|1,63|| align=right|4,112||MBA||20. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53308)||1999 HJ8|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,182|| align=right|6,13|| align=right|4,204||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53309)||1999 HT8|| align=right|14,8|| align=right|2,892|| align=right|0,021|| align=right|11,95|| align=right|4,918||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53310)||1999 HY9|| align=right|14,2|| align=right|2,998|| align=right|0,039|| align=right|8,28|| align=right|5,190||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|53311 Deucalion||1999 HU11|| align=right|6,6|| align=right|44,39|| align=right|0,064|| align=right|0,37|| align=right|296||CBW||18. april 1999||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(53312)||1999 JZ|| align=right|13,3|| align=right|2,763|| align=right|0,344|| align=right|26,76|| align=right|4,591||MBA||7. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53313)||1999 JF2|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,098|| align=right|10,24|| align=right|5,402||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(53314)||1999 JT2|| align=right|14,2|| align=right|2,727|| align=right|0,162|| align=right|13,80|| align=right|4,502||MBA||7. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(53315)||1999 JD3|| align=right|14,1|| align=right|2,672|| align=right|0,174|| align=right|12,27|| align=right|4,366||MBA||10. maj 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|53316 Michielford||1999 JY3|| align=right|14,6|| align=right|2,883|| align=right|0,092|| align=right|3,27|| align=right|4,894||MBA||9. maj 1999||Farpoint||Gary Hug
|-
|(53317)||1999 JJ6|| align=right|13,2|| align=right|2,719|| align=right|0,200|| align=right|35,79|| align=right|4,484||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53318)||1999 JV7|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,112|| align=right|11,64|| align=right|4,424||MBA||13. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(53319)||1999 JM8|| align=right|15,3|| align=right|2,708|| align=right|0,650|| align=right|13,84|| align=right|4,454||APL PHA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53320)||1999 JW8|| align=right|14,1|| align=right|3,083|| align=right|0,119|| align=right|10,65|| align=right|5,413||MBA||14. maj 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53321)||1999 JL12|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,125|| align=right|9,82|| align=right|4,591||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(53322)||1999 JK15|| align=right|14,4|| align=right|2,670|| align=right|0,272|| align=right|11,71|| align=right|4,361||MBA||15. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(53323)||1999 JV16|| align=right|14,0|| align=right|2,986|| align=right|0,044|| align=right|10,50|| align=right|5,160||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53324)||1999 JZ18|| align=right|14,1|| align=right|2,970|| align=right|0,123|| align=right|10,63|| align=right|5,118||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53325)||1999 JN21|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,112|| align=right|8,35|| align=right|5,260||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53326)||1999 JV22|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,130|| align=right|3,39|| align=right|5,338||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53327)||1999 JL23|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,237|| align=right|11,17|| align=right|4,620||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53328)||1999 JS26|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,248|| align=right|13,69|| align=right|4,350||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53329)||1999 JK27|| align=right|14,3|| align=right|2,928|| align=right|0,056|| align=right|3,59|| align=right|5,010||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53330)||1999 JN32|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,068|| align=right|11,20|| align=right|5,355||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53331)||1999 JW34|| align=right|13,3|| align=right|2,998|| align=right|0,033|| align=right|11,46|| align=right|5,189||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53332)||1999 JL36|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|3,27|| align=right|4,589||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53333)||1999 JZ36|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,026|| align=right|10,46|| align=right|5,136||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53334)||1999 JJ41|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,036|| align=right|10,06|| align=right|5,380||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53335)||1999 JL41|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,086|| align=right|11,14|| align=right|5,384||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53336)||1999 JP42|| align=right|13,3|| align=right|3,042|| align=right|0,156|| align=right|12,61|| align=right|5,306||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53337)||1999 JX42|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,130|| align=right|7,13|| align=right|4,536||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53338)||1999 JY46|| align=right|14,4|| align=right|2,842|| align=right|0,061|| align=right|2,04|| align=right|4,791||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53339)||1999 JA47|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,069|| align=right|3,09|| align=right|5,043||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53340)||1999 JH47|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,017|| align=right|17,95|| align=right|5,382||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53341)||1999 JP49|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,088|| align=right|11,93|| align=right|5,175||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53342)||1999 JK51|| align=right|15,0|| align=right|2,566|| align=right|0,222|| align=right|6,52|| align=right|4,110||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53343)||1999 JO54|| align=right|12,6|| align=right|2,642|| align=right|0,132|| align=right|11,78|| align=right|4,294||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53344)||1999 JX54|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,113|| align=right|12,00|| align=right|4,410||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53345)||1999 JZ54|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,169|| align=right|4,85|| align=right|4,535||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53346)||1999 JE57|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,165|| align=right|9,08|| align=right|5,049||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53347)||1999 JE58|| align=right|13,3|| align=right|3,152|| align=right|0,194|| align=right|12,97|| align=right|5,596||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53348)||1999 JC59|| align=right|14,0|| align=right|2,620|| align=right|0,094|| align=right|14,40|| align=right|4,241||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53349)||1999 JM61|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,123|| align=right|10,73|| align=right|5,417||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53350)||1999 JD65|| align=right|14,0|| align=right|2,940|| align=right|0,086|| align=right|12,94|| align=right|5,040||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53351)||1999 JF66|| align=right|14,1|| align=right|3,166|| align=right|0,125|| align=right|7,44|| align=right|5,634||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53352)||1999 JL67|| align=right|14,3|| align=right|2,728|| align=right|0,072|| align=right|9,56|| align=right|4,504||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53353)||1999 JC70|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,119|| align=right|14,37|| align=right|5,053||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53354)||1999 JG70|| align=right|13,6|| align=right|3,114|| align=right|0,164|| align=right|6,87|| align=right|5,495||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53355)||1999 JD71|| align=right|13,7|| align=right|3,012|| align=right|0,057|| align=right|11,07|| align=right|5,226||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53356)||1999 JJ71|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,190|| align=right|7,90|| align=right|5,626||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53357)||1999 JM73|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,123|| align=right|11,68|| align=right|4,490||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53358)||1999 JO73|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,110|| align=right|11,72|| align=right|5,714||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53359)||1999 JM74|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,075|| align=right|11,55|| align=right|5,225||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53360)||1999 JU75|| align=right|13,5|| align=right|2,770|| align=right|0,105|| align=right|7,61|| align=right|4,609||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53361)||1999 JF76|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,116|| align=right|2,59|| align=right|4,559||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53362)||1999 JY76|| align=right|13,7|| align=right|2,998|| align=right|0,173|| align=right|14,37|| align=right|5,190||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53363)||1999 JD77|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,131|| align=right|13,16|| align=right|4,279||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53364)||1999 JL77|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,041|| align=right|9,68|| align=right|5,191||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53365)||1999 JO78|| align=right|13,3|| align=right|2,520|| align=right|0,014|| align=right|15,11|| align=right|3,999||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53366)||1999 JU79|| align=right|13,5|| align=right|3,154|| align=right|0,217|| align=right|26,38|| align=right|5,599||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53367)||1999 JR80|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,223|| align=right|16,98|| align=right|5,463||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53368)||1999 JF81|| align=right|13,0|| align=right|2,715|| align=right|0,157|| align=right|12,91|| align=right|4,473||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53369)||1999 JQ81|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,210|| align=right|7,34|| align=right|3,556||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53370)||1999 JY81|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,168|| align=right|14,06|| align=right|4,560||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53371)||1999 JA83|| align=right|14,1|| align=right|2,693|| align=right|0,114|| align=right|14,37|| align=right|4,418||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53372)||1999 JB83|| align=right|14,4|| align=right|2,788|| align=right|0,199|| align=right|13,71|| align=right|4,654||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53373)||1999 JP83|| align=right|15,6|| align=right|2,679|| align=right|0,205|| align=right|12,14|| align=right|4,385||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53374)||1999 JC84|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,108|| align=right|14,25|| align=right|4,675||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53375)||1999 JF86|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,141|| align=right|9,96|| align=right|4,464||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53376)||1999 JJ86|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,170|| align=right|9,66|| align=right|5,429||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53377)||1999 JQ86|| align=right|14,2|| align=right|2,848|| align=right|0,036|| align=right|3,01|| align=right|4,807||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53378)||1999 JO87|| align=right|13,3|| align=right|3,097|| align=right|0,057|| align=right|11,44|| align=right|5,450||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53379)||1999 JZ88|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,093|| align=right|10,82|| align=right|4,428||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53380)||1999 JS89|| align=right|14,3|| align=right|3,070|| align=right|0,091|| align=right|12,36|| align=right|5,379||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53381)||1999 JK90|| align=right|14,2|| align=right|2,762|| align=right|0,136|| align=right|12,89|| align=right|4,590||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53382)||1999 JL91|| align=right|13,7|| align=right|2,918|| align=right|0,136|| align=right|17,79|| align=right|4,983||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53383)||1999 JO91|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,182|| align=right|11,25|| align=right|5,587||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53384)||1999 JY92|| align=right|14,5|| align=right|3,187|| align=right|0,084|| align=right|14,37|| align=right|5,689||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53385)||1999 JB93|| align=right|13,6|| align=right|3,207|| align=right|0,087|| align=right|16,97|| align=right|5,741||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53386)||1999 JF93|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,104|| align=right|14,66|| align=right|5,629||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53387)||1999 JF94|| align=right|13,5|| align=right|3,194|| align=right|0,128|| align=right|14,73|| align=right|5,706||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53388)||1999 JZ95|| align=right|13,9|| align=right|2,691|| align=right|0,157|| align=right|14,07|| align=right|4,414||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53389)||1999 JZ96|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,127|| align=right|12,15|| align=right|5,176||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53390)||1999 JM100|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,107|| align=right|13,10|| align=right|4,423||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53391)||1999 JX100|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,167|| align=right|27,13|| align=right|5,588||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53392)||1999 JZ100|| align=right|14,1|| align=right|3,003|| align=right|0,051|| align=right|12,64|| align=right|5,203||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53393)||1999 JA102|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,200|| align=right|5,11|| align=right|4,518||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53394)||1999 JD102|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,035|| align=right|7,10|| align=right|5,226||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53395)||1999 JZ102|| align=right|15,2|| align=right|2,916|| align=right|0,071|| align=right|6,26|| align=right|4,979||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53396)||1999 JL104|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,054|| align=right|9,85|| align=right|5,366||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53397)||1999 JJ107|| align=right|14,7|| align=right|2,983|| align=right|0,044|| align=right|9,50|| align=right|5,150||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53398)||1999 JM111|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,112|| align=right|5,86|| align=right|5,571||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53399)||1999 JG112|| align=right|14,0|| align=right|2,923|| align=right|0,136|| align=right|2,91|| align=right|4,998||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53400)||1999 JB113|| align=right|14,1|| align=right|3,045|| align=right|0,055|| align=right|9,83|| align=right|5,312||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53401)||1999 JT115|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,032|| align=right|14,91|| align=right|5,336||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53402)||1999 JG119|| align=right|12,8|| align=right|3,149|| align=right|0,141|| align=right|14,35|| align=right|5,588||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53403)||1999 KM|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,013|| align=right|16,24|| align=right|5,158||MBA||16. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(53404)||1999 KX|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,187|| align=right|9,13|| align=right|4,031||MBA||17. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(53405)||1999 KX8|| align=right|14,2|| align=right|2,963|| align=right|0,013|| align=right|10,30|| align=right|5,100||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53406)||1999 KL12|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,129|| align=right|2,80|| align=right|5,739||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53407)||1999 KC17|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,110|| align=right|9,68|| align=right|5,367||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53408)||1999 LU6|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,061|| align=right|23,41|| align=right|5,441||MBA||7. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53409)||1999 LU7|| align=right|18,7|| align=right|2,101|| align=right|0,629|| align=right|10,81|| align=right|3,046||APL||10. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(53410)||1999 LL28|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,087|| align=right|17,52|| align=right|5,577||MBA||14. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53411)||1999 LM32|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,115|| align=right|11,27|| align=right|4,428||MBA||6. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53412)||1999 NQ1|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,301|| align=right|26,21|| align=right|4,384||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53413)||1999 NE12|| align=right|14,4|| align=right|3,153|| align=right|0,150|| align=right|17,59|| align=right|5,597||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53414)||1999 NK19|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,152|| align=right|14,80|| align=right|5,349||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53415)||1999 NC21|| align=right|13,5|| align=right|3,136|| align=right|0,121|| align=right|25,99|| align=right|5,552||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53416)||1999 NB23|| align=right|14,1|| align=right|2,917|| align=right|0,217|| align=right|5,23|| align=right|4,981||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53417)||1999 NP38|| align=right|14,5|| align=right|1,876|| align=right|0,081|| align=right|27,24|| align=right|2,570||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53418)||1999 PY3|| align=right|11,9|| align=right|5,175|| align=right|0,094|| align=right|26,34|| align=right|11,77||JUT||13. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53419)||1999 PJ4|| align=right|12,3|| align=right|5,138|| align=right|0,088|| align=right|30,67|| align=right|11,65||JUT||13. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53420)||1999 RH4|| align=right|13,1|| align=right|3,064|| align=right|0,059|| align=right|8,60|| align=right|5,362||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(53421)||1999 RY18|| align=right|16,1|| align=right|1,922|| align=right|0,085|| align=right|19,48|| align=right|2,665||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53422)||1999 RN30|| align=right|16,0|| align=right|1,922|| align=right|0,085|| align=right|21,58|| align=right|2,663||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53423)||1999 RC238|| align=right|12,9|| align=right|3,068|| align=right|0,114|| align=right|12,13|| align=right|5,372||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(53424)||1999 SC3|| align=right|15,7|| align=right|1,867|| align=right|0,063|| align=right|23,15|| align=right|2,550||MBA||24. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53425)||1999 SO4|| align=right|14,0|| align=right|2,356|| align=right|0,055|| align=right|4,94|| align=right|3,616||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53426)||1999 SL5|| align=right|17,4|| align=right|1,923|| align=right|0,539|| align=right|22,83|| align=right|2,665||APL PHA||28. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53427)||1999 SJ9|| align=right|15,7|| align=right|1,920|| align=right|0,075|| align=right|22,63|| align=right|2,660||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53428)||1999 TD2|| align=right|15,6|| align=right|1,930|| align=right|0,092|| align=right|21,66|| align=right|2,682||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(53429)||1999 TF5|| align=right|19,0|| align=right|2,024|| align=right|0,639|| align=right|26,83|| align=right|2,879||APL||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53430)||1999 TY16|| align=right|16,4|| align=right|2,098|| align=right|0,406|| align=right|60,44|| align=right|3,039||AMR||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53431)||1999 UQ10|| align=right|14,8|| align=right|1,837|| align=right|0,145|| align=right|25,38|| align=right|2,490||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53432)||1999 UT55|| align=right|15,6|| align=right|1,872|| align=right|0,116|| align=right|22,44|| align=right|2,561||MBA||19. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53433)||1999 VV10|| align=right|14,9|| align=right|1,845|| align=right|0,070|| align=right|23,09|| align=right|2,505||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53434)||1999 VD25|| align=right|13,0|| align=right|2,659|| align=right|0,117|| align=right|16,28|| align=right|4,336||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53435)||1999 VM40|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,486|| align=right|15,40|| align=right|3,509||AMR||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(53436)||1999 VB154|| align=right|11,7|| align=right|5,151|| align=right|0,012|| align=right|18,20|| align=right|11,69||JUT||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(53437)||1999 WL2|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,058|| align=right|3,71|| align=right|3,249||MBA||26. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53438)||1999 WY9|| align=right|14,6|| align=right|1,932|| align=right|0,083|| align=right|25,43|| align=right|2,686||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53439)||1999 WA10|| align=right|13,5|| align=right|2,458|| align=right|0,159|| align=right|14,82|| align=right|3,853||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53440)||1999 XQ33|| align=right|15,7|| align=right|1,918|| align=right|0,066|| align=right|27,35|| align=right|2,657||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53441)||1999 XL77|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,121|| align=right|2,78|| align=right|3,439||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53442)||1999 XU81|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|3,388||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53443)||1999 XX81|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,129|| align=right|6,82|| align=right|3,432||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53444)||1999 XV90|| align=right|15,7|| align=right|2,218|| align=right|0,148|| align=right|6,38|| align=right|3,302||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53445)||1999 XB103|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,186|| align=right|13,88|| align=right|3,798||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53446)||1999 XD103|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,154|| align=right|7,57|| align=right|3,509||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53447)||1999 XL105|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,153|| align=right|6,02|| align=right|3,460||MBA||8. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(53448)||1999 XT105|| align=right|14,7|| align=right|2,182|| align=right|0,148|| align=right|6,85|| align=right|3,222||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53449)||1999 XG132|| align=right|11,9|| align=right|5,198|| align=right|0,119|| align=right|19,86|| align=right|11,85||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53450)||1999 XX132|| align=right|15,3|| align=right|2,246|| align=right|0,086|| align=right|7,55|| align=right|3,365||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53451)||1999 XU134|| align=right|15,0|| align=right|1,966|| align=right|0,107|| align=right|23,97|| align=right|2,757||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53452)||1999 XW134|| align=right|16,3|| align=right|1,929|| align=right|0,062|| align=right|24,54|| align=right|2,680||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53453)||1999 XX135|| align=right|15,3|| align=right|1,949|| align=right|0,079|| align=right|17,88|| align=right|2,721||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53454)||1999 XC136|| align=right|14,8|| align=right|1,944|| align=right|0,019|| align=right|24,80|| align=right|2,710||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53455)||1999 XX139|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,099|| align=right|7,27|| align=right|3,450||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53456)||1999 XR142|| align=right|15,0|| align=right|1,948|| align=right|0,108|| align=right|24,66|| align=right|2,718||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53457)||1999 XX142|| align=right|15,5|| align=right|1,967|| align=right|0,078|| align=right|23,20|| align=right|2,758||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53458)||1999 XH153|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,194|| align=right|5,11|| align=right|3,231||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53459)||1999 XD156|| align=right|15,6|| align=right|2,211|| align=right|0,108|| align=right|6,99|| align=right|3,288||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53460)||1999 XG174|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,104|| align=right|7,86|| align=right|3,492||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53461)||1999 XS177|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,090|| align=right|3,13|| align=right|3,240||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53462)||1999 XR178|| align=right|15,9|| align=right|2,190|| align=right|0,065|| align=right|4,70|| align=right|3,241||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53463)||1999 XW196|| align=right|15,1|| align=right|2,138|| align=right|0,130|| align=right|6,70|| align=right|3,125||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53464)||1999 XG205|| align=right|13,6|| align=right|2,750|| align=right|0,203|| align=right|8,45|| align=right|4,559||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53465)||1999 XY222|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,050|| align=right|5,37|| align=right|3,449||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53466)||1999 XS230|| align=right|12,9|| align=right|2,862|| align=right|0,164|| align=right|12,50|| align=right|4,841||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53467)||2000 AD1|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,095|| align=right|5,64|| align=right|3,706||MBA||2. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53468)||2000 AC2|| align=right|15,9|| align=right|2,222|| align=right|0,071|| align=right|2,76|| align=right|3,312||MBA||2. januar 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(53469)||2000 AX8|| align=right|11,8|| align=right|5,110|| align=right|0,064|| align=right|7,37|| align=right|11,56||JUT||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53470)||2000 AG16|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,233|| align=right|3,31|| align=right|4,245||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53471)||2000 AU30|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,050|| align=right|7,09|| align=right|4,341||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53472)||2000 AE33|| align=right|15,2|| align=right|2,396|| align=right|0,081|| align=right|6,16|| align=right|3,708||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53473)||2000 AN39|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,107|| align=right|4,50|| align=right|3,599||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53474)||2000 AC40|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,189|| align=right|4,44|| align=right|3,353||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53475)||2000 AH49|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,172|| align=right|4,12|| align=right|3,287||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53476)||2000 AQ49|| align=right|16,0|| align=right|2,138|| align=right|0,126|| align=right|4,38|| align=right|3,126||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53477)||2000 AA54|| align=right|11,6|| align=right|5,250|| align=right|0,031|| align=right|11,05|| align=right|12,03||JUT||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53478)||2000 AK54|| align=right|14,1|| align=right|2,438|| align=right|0,236|| align=right|12,68|| align=right|3,806||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53479)||2000 AG56|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,142|| align=right|6,70|| align=right|3,542||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53480)||2000 AM56|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,165|| align=right|4,60|| align=right|3,555||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53481)||2000 AC57|| align=right|16,0|| align=right|2,229|| align=right|0,167|| align=right|1,13|| align=right|3,327||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53482)||2000 AQ57|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,092|| align=right|5,40|| align=right|3,524||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53483)||2000 AC58|| align=right|14,5|| align=right|2,441|| align=right|0,073|| align=right|6,26|| align=right|3,814||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53484)||2000 AT58|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,052|| align=right|2,26|| align=right|3,450||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53485)||2000 AU58|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,166|| align=right|3,22|| align=right|3,735||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53486)||2000 AJ59|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,113|| align=right|7,10|| align=right|3,558||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53487)||2000 AQ59|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,121|| align=right|4,73|| align=right|3,568||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53488)||2000 AG61|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,067|| align=right|10,15|| align=right|5,438||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53489)||2000 AJ62|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,188|| align=right|6,49|| align=right|3,451||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53490)||2000 AZ65|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,106|| align=right|7,15|| align=right|3,522||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53491)||2000 AM66|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,060|| align=right|7,56|| align=right|3,520||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53492)||2000 AK67|| align=right|14,4|| align=right|2,601|| align=right|0,207|| align=right|14,25|| align=right|4,195||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53493)||2000 AP67|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,049|| align=right|2,32|| align=right|3,596||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53494)||2000 AP68|| align=right|13,2|| align=right|3,061|| align=right|0,049|| align=right|13,36|| align=right|5,355||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53495)||2000 AW69|| align=right|13,8|| align=right|3,248|| align=right|0,026|| align=right|9,81|| align=right|5,852||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53496)||2000 AH74|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,036|| align=right|4,31|| align=right|3,241||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53497)||2000 AV76|| align=right|16,1|| align=right|2,145|| align=right|0,012|| align=right|3,06|| align=right|3,141||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53498)||2000 AV86|| align=right|15,9|| align=right|2,159|| align=right|0,063|| align=right|3,66|| align=right|3,172||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53499)||2000 AT87|| align=right|16,1|| align=right|2,170|| align=right|0,079|| align=right|5,08|| align=right|3,196||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53500)||2000 AQ88|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,040|| align=right|1,59|| align=right|3,777||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov